Houston County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Houston County, Alabama 
 Houston County, Georgia 
 Houston County, Minnesota 
 Houston County, Tennessee 
 Houston County, Texas